

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Podkraje – część wsi Siedliszcze w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Podkraje – część wsi Zagorzyn w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Podkraje – część wsi Kały w woj. opolskim, w pow. opolski, w gminie Murów